Melitesi – abitanti di Melito Irpino
Melitesi – abitanti di Melito di Napoli
Melitesi – abitanti di Melito di Porto Salvo
Melitesi – abitanti di Melito, frazione di Prignano Cilento